Jacques Bourgeois (v. 1620-1701), chirurgien français ;
 Jacques Bourgeois (1912-1996) musicographe français ;
 Jacques Bourgeois (1958-) personnalité politique suisse.